NFF est le sigle des Nouvelles Feuilles Familiales, revue bimestrielle éditée de 1976 à 1986 par l'association belge Couples et Familles. De 1987 à 2021, devenue trimestrielle, elle adopte la désignation Dossiers des Nouvelles Feuilles Familiales et entame une nouvelle numérotation. À compter de juin 2021, la revue est renommée Dossiers de Couples et Familles, mais conserve la même numérotation (cette nouvelle appellation est en vigueur à partir du dossier 136).
 NFF est le sigle de la Fédération Norvégienne de Football
 NFF est le sigle de la Nederlands Film Festival, Festival du Cinéma Néerlandais à Utrecht aux Pays-Bas
 NFF est le sigle de la National Farmers' Federation fédération d'agriculteurs en Australie
 NFF est l'abréviation anglaise de No Fault Found utilisée en analyse de défaut par les ingénieurs pour répondre à un rapport d'anomalie (ou d'incident, de non-conformité, d'écart, de fait technique).

Sigle de 3 caractères

nl:NFF